«Аделаида Файр» () — австралийский клуб по хоккею на траве из города Аделаида.

История 
Аделаида Файр создан 17 апреля 2019 года вместе двух команд из Аделаиды, представлявших Южную Австралию в Австралийской хоккейной лиге — мужской «Хотшотс» и женской «Санс».

В том же году мужская и женская команды вошли в составе Hockey One — нового национального турнира, сменившего Австралийскую хоккейную лигу. Этот процесс был сопряжён с финансовыми проблемами: обеспечить сумму, нужную для участия в розыгрыше, клуб смог только после публичного сбора денег.

Достижения 
В 2019 году женская команда «Аделаида Файр» завоевала бронзовую медаль в Hockey One. Нападающий Микаэла Спано с 6 мячами поделила лидерство в гонке снайперов с тремя другими хоккеистками.

Мужская команда заняла последнее, 7-е место, проиграв все 6 матчей.

Тренеры

Мужская команда 
 С 2019 — Марк Виктори

Женская команда 
 С 2019 — Мелоди Купер

Стадион 
Домашние матчи проводит на поле государственного хоккейного центра в Аделаиде, рассчитанного на 4000 мест (330 из них — постоянные).

Примечания 

Клубы по хоккею на траве Австралии
Женские клубы по хоккею на траве
Спортивные клубы Аделаиды